Come un uragano (Nights in Rodanthe) – romanzo di Nicholas Sparks del 2002
 Come un uragano (Nights in Rodanthe) – film del 2008 diretto da George C. Wolfe